O Andarilho — obra de Bernard Cornwell
Geositta poeciloptera — espécie de pássaro cujo nome popular é "Andarilho"
Andarilhos — grupo musical português que promove e divulga a música portuguesa de cariz tradicional

Desambiguação